Moves – album dei Singing Adams del 2012
 Moves – singolo di Big Sean del 2017
 Moves – singolo di Olly Murs del 2018

Pagine correlate 
 Move